Petiva steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Cigliano in der Provinz Vercelli, Italien
 Emilio Petiva (1890–1980), italienischer Radrennfahrer